La terra dei figli – romanzo grafico di Gipi
La terra dei figli – album di Motta 
La terra dei figli – film del 2021